William Courtenay kan syfta på bland andra:

* William Courtenay (1342–1396), ärkebiskop av Canterbury
 William Courtenay, 1:e earl av Devon (1475–1511), engelsk peer
 Sir William Courtenay (död 1557), de jure 2:e earl av Devon
 Sir William Courtenay (död 1630), de jure 3:e earl av Devon
 Sir William Courtenay, 1:e baronet (1628–1702), de jure 5:e earl av Devon
 Sir William Courtenay, 2:e baronet (1675–1735),  de jure 6:e earl av Devon
 William Courtenay, 1:e viscount Courtenay (1710–1762), de jure 7:e earl av Devon 
 William Courtenay, 2:e viscount Courtenay (1742–1788), de jure 8:e earl av Devon
 William Courtenay, 9:e earl av Devon (1768–1835), engelsk peer
 William Courtenay, 11:e earl av Devon (1807–1888), engelsk peer

Se även 

 William Courtney